Turniej olimpijski w piłce siatkowej mężczyzn podczas XXVI Letnich Igrzysk Olimpijskich w Atlancie był dziewiątą edycją w historii halowej odmiany tej dyscypliny sportu. Turniej olimpijski rozegrano w dniach od 21 lipca do 4 sierpnia 1996 roku.

W turnieju startowało 12 reprezentacji. Reprezentacje podzielono na dwie sześciodrużynowe grupy, w których zespoły rozegrały ze sobą po jednym spotkaniu. Po cztery najlepsze drużyny z każdej grupy awansowały do ćwierćfinałów, po których rozegrano półfinały, finał i mecz o 3. miejsce. Drużyny, które przegrały ćwierćfinały, rozegrały mecze o miejsca 5-8. Nie rozgrywano spotkań o miejsca 9-12.

Po raz kolejny w piątym secie zastosowano Railly Point System (każda akcja kończyła się zdobyciem punktu), ale zespół musiał mieć dwupunktową przewagę.

Pierwszy złoty medal igrzysk olimpijskich zdobyła reprezentacja Holandii, która pokonała w finale reprezentację Włoch 3:2, a w całym turnieju przegrała jedno spotkanie na osiem rozegranych.

Drużyny uczestniczące 
Awans do turnieju olimpijskiego uzyskali: organizator, trzy najlepsze drużyny Pucharu Świata, zwycięzcy kwalifikacyjnych turniejów kontynentalnych oraz trzech tzw. Światowych Turniejów Kwalifikacyjnych.

Hale sportowe 
 Omni Coliseum (Atlanta)
 Stegeman Coliseum (Athens-Clarke County)

Podział na grupy

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Wyniki spotkań

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1-8

Mecze o miejsca 5-8

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Składy drużyn

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1996